Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Сільвію Фаріну-Елію з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Bausch & Lomb Championships, одиночний розряд
2005